Ак-Талаа — топоним.

 Ак-Талаа — село Кочкорского района Нарынской области Киргизии.
 Ак-Талаа — село Нарынского района Нарынской области Киргизии.